Dramm ist der Familienname folgender Personen:

 David Dramm (* 1961), amerikanischer Komponist
 Diamanda La Berge Dramm (* 1991), niederländisch-amerikanische Musikerin